uThukela steht für:
 einen südafrikanischen Fluss, siehe Tugela (Fluss)
 einen südafrikanischen Distrikt, siehe uThukela (Distrikt)